Шаллаи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Шаллаи, Андраш (род. 1953) — венгерский фигурист.
 Шаллаи, Имре (1897—1932) — венгерский коммунист, генеральный секретарь Венгерской коммунистической партии в 1931-32.
 Шаллаи, Роланд (род. 1997) — венгерский футболист. Сын Шандора Шаллаи.
 Шаллаи, Шандор (род. 1960) — венгерский футболист.